Немецкие подводные лодки
 U-11 (1910)

 U-11 (1935)

 U-11 (S190) — немецкая подводная лодка, послевоенного времени.